Hash tablica
Hash funkcija
Hash lista
Hash lanac
Hashiranje